Илия Янков Весов е български общественик, деец на българското възраждане в Македония.

Биография 
Весов е роден е през 1832 година в град Велес. Участва в българската църковна борба във Велес. Три години е член на казалийския съвет и четири
години е член на съда, като представител на българската община. Избиран е постоянно за член на настоятелството на българските училища. Той е един от основателите и съветник на читалище „Просвещение“ във Велес, създадено на 1 септември 1871 година. Умира в 1895 година.

Весов е баща на революционера и поет Любомир Весов.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Членове на Велешката българска община